Meraviglioso – qualcosa che infonde meraviglia.
 Meraviglioso/Non sia mai – singolo di Domenico Modugno.
 Meraviglioso – singolo dei Negramaro.
 Meraviglioso – programma televisivo.
 Meraviglioso – genere letterario.